Forår kan henvise til:

 Forår – årstid
 Forår (film) – dansk kortfilm fra 2013 instrueret af Rasmus Skovdal
 Forår (maleri) – maleri fra 1895 af L.A. Ring
 Forår (Manet) – maleri af Édouard Manet
 Forår (Polen) – polsk socialliberalt og pro-europæisk politisk parti
 Forår (film fra 1947) – sovjetisk film fra 1947 af Grigorij Aleksandrov